Поповская:
 Поповская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Поповская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Поповская — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Поповская — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Поповская — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Поповская — деревня в Егорьевском районе Московской области.